L'amiral William Brown (en espagnol : ) est considéré comme le père de la marine argentine.

Almirante Brown peut désigner :

 Arrondissement Almirante Brown, arrondissement de Buenos Aires ;
 Département d'Almirante Brown, subdivision de la Province du Chaco (Argentine) ;
 Club Atlético Almirante Brown, club de football à San Justo ;
 base antarctique Almirante Brown ;
 baie Almirante Brown ;
 , plusieurs navires de la Marine argentine.